

Linguistica 
 Gergo – varietà di lingua che viene utilizzata da specifici gruppi di persone
 Slang – insieme di parole ed espressioni che non appartengono al lessico standard di un dialetto o di una lingua parlata

Musica 
 Slang – album dei Def Leppard del 1996
 Slang – singolo dei Def Leppard del 1996